Маньшино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области России. Входит в состав Никольского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в северо-восточной части области в 7 км к северо-востоку от Сычёвки, в 5 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Вазуза. В 8 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Сычёвка на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Сычёвского района